Barja bezeichnet:

 Barja, Ort im Libanon

Barja ist der Name folgender Personen:

 Celsa Barja (* 1966), spanische Schriftstellerin
 César Barja (1890–1951), US-amerikanischer Romanist und Hispanist